Вайганг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вайганг, Карл-Хайнц (1935—2017) — немецкий футбольный тренер.
 Вайганг, Хорст (род. 1940) — немецкий футболист, вратарь.